Yoshimoto kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl M. Yoshimoto
 Hiroshi Yoshimoto

Robotskapade auktorsförkortningar